Wilhelm al Prusiei se poate referi la:

 Prințul Wilhelm al Prusiei (1783–1851), Cavaler al Marii Cruci al Ordinul Militar Wilhelm 
 Prințul Wilhelm al Prusiei (1822-1951), fiul cel mare al împăratului Wilhelm al II-lea al Germaniei
 Prințul Wilhelm al Prusiei (1906–1940), fiul cel mare al Prințului Moștenitor Wilhelm al Germaniei
 Wilhelm I al Prusiei (1797-1888), rege al Prusiei și împărat german